Mugliett (variantes : Mugliette, Muliett, Muliet) est un patronyme maltais.

Étymologie 
L'origine du nom Mugliett est obscure. Il se rapproche du mot italien moglietta, diminutif de moglie, « femme, épouse ».

Il est attesté à Malte comme nom de famille au .

Distribution du patronyme dans le monde 
Selon le site Forebears, en 2014, il y avait dans le monde  personnes qui portaient ce nom, dont  à Malte. En dehors de l'archipel maltais, le nom Mugliett, très rare, se rencontre essentiellement en Australie, au sein de la .

Notes et références

Bibliographie 
 Mario Cassar, The surnames of the Maltese Islands : an etymological dictionary, Book Distributors Ltd., 2003. 

Patronyme maltais